Пеньярроя-Пуэблонуэво () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Гвадиято. Занимает площадь 63 км². Население — 11 814 человек (на 2010 год). Расстояние — 79 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Peñarroya-Pueblonuevo

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы